Мош (англ. Mosh) — танець, що відбувається, в основному, на хардкор-панк концертах.
 Порту-де-Мош — муніципалітет і містечко в Португалії.